Le sommet de l'OTAN Bruxelles  est le  sommet de l'OTAN, conférence diplomatique réunissant en session extraordinaire à Bruxelles, en Belgique, le , les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

1989-12
1989 en Belgique
Décembre 1989